Bom Jesus do Galho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bom Jesus do Galho (ort), Minas Gerais, 
 Bom Jesus do Galho (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar